Фруэла:

 Фруэла I Жестокий (740—768) — король Астурии с 757 года.
 Фруэла II (около 875—925) — король Астурии с 910 года, Галисии и Леона с 924 года.